Ги́з () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Эна. Входит в состав округа Вервен.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Берно, Ваданкур, Виллер-ле-Гиз, Гиз, Ирон, Лавакрес, Лекьель-Сен-Жермен, Маккиньи, Мальзи, Марли-Гомон, Монсо-сюр-Уаз, Нуайяль,  Одиньи, Отвиль, Пруази, Пруа, Ромри, Флавиньи-ле-Гранд-э-Борен, Эзонвиль-э-Берновиль.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен. В него вошли упраздненные кантоны Вассиньи и Ле-Нувьон-ан-Тьераш.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Аннап — население 321 чел.
 Барзи-ан-Тьераш — население 327 чел.
 Берг-сюр-Самбр — население 212 чел.
 Берно — население 448 чел.
 Буэ — население 1 331 чел.
 Ваданкур — население 531 чел.
 Васиньи — население 953 чел.
 Венероль — население 220 чел.
 Виллер-ле-Гиз — население 166 чел.
 Во-Андиньи — население 911 чел.
 Гран-Верли — население 138 чел.
 Гружи — население 346 чел.
 Гиз — население 4 731 чел.
 Доран — население 155 чел.
 Ирон — население 232 чел.
 Крюпийи — население 63 чел.
 Ла-Валле-Мюлатр — население 145 чел.
 Ла-Нёвиль-ле-Доран — население 379 чел.
 Лавакрес — население 202 чел.
 Лекьель-Сен-Жермен — население 810 чел.
 Ле-Нувьон-ан-Тьераш — население 2 584 чел.
 Лешель — население 269 чел.
 Маккиньи — население 371 чел.
 Мальзи — население 203 чел.
 Марли-Гомон — население 482 чел.
 Менвре — население 661 чел.
 Молен — население 154 чел.
 Монсо-сюр-Уаз — население 127 чел.
 Нуайяль — население 166 чел.
 Одиньи — население 280 чел.
 Отвиль — население 170 чел.
 Пети-Верли — население 144 чел.
 Пруази — население 281 чел.
 Пруа — население 142 чел.
 Рибовиль — население 62 чел.
 Ромри — население 82 чел.
 Сен-Мартен-Ривьер — население 113 чел.
 Тюпиньи — население 329 чел.
 Уази — население 466 чел.
 Феми-ле-Сар — население 480 чел.
 Флавиньи-ле-Гранд-э-Борен — население 456 чел.
 Шиньи — население 148 чел.
 Эзонвиль-э-Берновиль — население 258 чел.
 Эскеэри — население 861 чел.
 Этрё — население 1 439 чел.

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 46,3 % голосов против 20,7 % у Эмманюэля Макрона и 12,5 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 67,2 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 41,9 %, Франсуа Фийон – 16,6 %, Эмманюэль Макрон – 14,4 %, Жан-Люк Меланшон – 14,2 %; 2 тур: Ле Пен – 61,9 %. 2012 год. 1 тур: Марин Ле Пен — 28,7 %, Франсуа Олланд — 28,6 %, Николя Саркози — 24,0 %; 2 тур: Олланд — 53,4 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Эна представляют мэр коммуны Ле-Нувьон-ан-Тьераш Розлин Кай (Roselyne Cail) и мэр коммуны Гиз Юг Коше (Hugues Cochet) (оба — Разные центристы).

Ссылки 

Кантоны департамента Эна